Feldkirch steht für:

 Feldkirch, Stadt in Vorarlberg, Österreich
 Bezirk Feldkirch, Verwaltungsbezirk in Vorarlberg
 Feldkirch (Haut-Rhin), Gemeinde im Elsass, Frankreich
 Feldkirch (Hartheim am Rhein), Ortsteil der Gemeinde Hartheim am Rhein im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg
 MB Feldkirch, Motorboot der österreichischen Bodenseeschifffahrt

Siehe auch: 
 Feldkirche
 Feldkirchen
 Feldenkirchen
 Veldtkirch